Plaats in Indonesië
 Menanga (Rendang), een plaats in het bestuurlijke gebied Karangasem in de provincie Bali
 Menanga (Solor Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara